Acnida alabamensis  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Acnida alabamensis descrita por Standl. es el Amaranthus viridis de L.
Acnida alabamensis descrita por Standl. es el Amaranthus australis (A.Gray) Sauer

Referencias